Zagrebelsky ist der Familienname folgender Personen:

Gustavo Zagrebelsky (* 1943), ehemaliger Präsident des italienischen Verfassungsgerichtes
Vladimiro Zagrebelsky (* 1940), ehemaliger Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Bruder Gustavos